wielkie twierdzenie Fermata
 World Taekwondo Federation
 What the fuck? (zobacz w Wikisłowniku)